Dayereh bezeichnet:
 Daira (Trommel), eine orientalische Rahmentrommel
 persischer Originaltitel des Films Der Kreis (2000)